Der Royal Thai Air Force Football Club () ist ein thailändischer Fußballverein aus der Provinz Pathum Thani, der in der Thai League 3 (Bangkok Metropolitan Region), der dritthöchsten thailändischen Spielklasse, spielt.

Stadion 

Seine Heimspiele trägt der Verein im Thupatemi Stadium () in Khu Khot, Amphoe Lam Luk Ka, Provinz Pathum Thani, aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 25.000 Personen. Eigentümer sowie Betreiber der Sportstätte sind die Thailändischen Luftstreitkräfte.

Saisonplatzierung

Spieler 
Stand: 2. Dezember 2020

Beste Torschützen seit 2020

Weblinks 
 
 
 Royal Thai Air Force FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Royal Thai Air Force FC in der Datenbank von thaileague.co.th

Einzelnachweise 

Royal Thai Air Force, FC
Gegründet 2019
Provinz Pathum Thani